El Rosal puede referirse a:

El Rosal, municipio colombiano de Cundinamarca.
El Rosal, municipio español de la provincia de Pontevedra.
El Rosal, una urbanización de Caracas, capital de Venezuela.
El Rosal, un centro comercial de Ponferrada, España.